Бург се може односити на:

 Замак
 Бир (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској у региону Средишњи-Пиринеји, у департману Горњи Пиринеји
 Бург (Ајфел), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим
 Бург (Шпревалд), општина у њемачкој савезној држави Бранденбург у округу Шпреја-Најсе
 Бург (Дитмаршен), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Дитмаршен
 Бург (Мозел), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Бернкастел-Витлих
 Бург (Магдебург), општина у њемачкој савезној држави Саксонија-Анхалт у округу Јериховер Ланд